Малышкин, Василий Васильевич (1923—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Малышкин, Василий Фёдорович (1896—1946) — генерал-майор, участник «власовского» движения.